La vie (Picasso), schilderij van Pablo Picasso
La Vie (Chagall), schilderij van Marc Chagall
La Vie mélangée of Das bunte Leben, schilderij van Wassily Kandinsky, geschilderd in Sèvres

Zie ook
Vie, compositie van Jukka Tiensuu